Елдарион () е фантастичен герой от Средната земя на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин. Той е единствения споменат син на Арагорн и Арвен. Елдарион е роден през Четвъртата епоха на Средната земя и става крал на човешкото кралство (Гондор и Арнор) след смъртта на своя баща. Той има няколко сестри като нито една от тях не е назована поименно.

В превод Елдарион означава „Потомък на елфите“.

В недовършената история „Новата сянка“ се загатва за завръщането на поклонниците на Моргот по време на неговото управление на човешкото кралство.

Във филма на Питър Джаксън Властелинът на пръстените: Завръщането на краля, докато Арвен пътува по своя път към кораба, който ще я отведе отвъд морето, тя получава видение на Елдарион. (В самия филм Елдарион не е назован поименно.) Именно това видение я възпира и тя отказва да отпътува от Средната земя. Този момент във филма се отличава значително от действието, което е описано в романа.

Полуелфи от Средната земя